

Patronymie 
 Albert Lucien Fichot, peintre français du 
 Charles Fichot (1817-1903), peintre, dessinateur, illustrateur et lithographe français
 Eugène Fichot (1867-1939), ingénieur français
 Jean-Michel Fichot (1959-), sculpteur français
 Léon Fichot (1906-1992), coureur cycliste français 
 Valériane Fichot (1988-), judokate française

Toponymie 
 Îles Fichot, archipel situé à Terre-Neuve